Un bon flic, film de Heywood Gould (1991),
 Un bon flic, court métrage d’Olivier Marchal (2002).